Arlette Balkis, née Arlette Louise Bloch le  à Paris 8 et morte le  à Paris 16, est une actrice française. Elle tourna également sous le nom dArlette Redon.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1933 : Quatorze juillet de René Clair
 1939 : Le Duel de Pierre Fresnay
 1939 : Angélica ou La Rose de sang (Rosa di sangre) de Jean Choux
 1959 : Les Dragueurs de Jean-Pierre Mocky
 1960 : Dynamite Jack de Jean Bastia
 1960 : Zazie dans le métro de Louis Malle
 1962 : Les Ennemis d'Édouard Molinaro
 1962 : Arsène Lupin contre Arsène Lupin d'Édouard Molinaro
 1963 : Mort, où est ta victoire ? de Hervé Bromberger
 1963 : Une ravissante idiote d'Édouard Molinaro
 1964 : La Chasse à l'homme d'Édouard Molinaro
 1965 : La Métamorphose des cloportes de Pierre Granier-Deferre
 1965 : Quand passent les faisans d'Édouard Molinaro
 1968 : L'Astragale de Guy Casaril
 1969 : La Vie amoureuse de l'homme invisible de Pierre Chevalier
 1970 : L'Alliance de Christian de Chalonge
 1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert
 1973 : L'Emmerdeur d'Édouard Molinaro
 1975 : Émilienne de Guy Casaril
 1976 : Dracula père et fils de Édouard Molinaro
 1976 : Le Jardin des supplices, de Christian Gion
 1978 : À vendre de Christian Drillaud
 1980 : Un escargot dans la tête de Jean-Étienne Siry
 1989 : La Passion de Bernadette de Jean Delannoy
 1991 : Conte à rebours de Gilles Porte - court métrage -
 1993 : La Braconne de Serge Pénard
 1994 : Carences de David Rosenberg
 1995 : Au petit Marguery de Laurent Bénégui
 1995 : Exentric paradis de Yann Fischer Lester
 1997 : Seul contre tous de Gaspard Noé
 Incertitude pour le film de 1973 : Le Mouton enragé de Michel Deville

Télévision 

 1961 : Le Temps des copains (épisode 3), série télévisée de Robert Guez
 1963 : L'inspecteur Leclerc enquête (épisode La Chasse), série télévisée de Mick Roussel
 1965 : Le train bleu s'arrête 13 fois, de Mick Roussel (série TV) (épisode, Dijon : premier courrier)
 1970 : Rendez-vous à Badenberg, de Jean-Michel Meurice : 
 1972 : François Gaillard ou la vie des autres de Jacques Ertaud, épisode : Madeleine
 1978 : Claudine s'en va d'Édouard Molinaro
 1979 : Médecins de nuit de Bruno Gantillon, épisode : Légitime Défense

Théâtre 
 1974 : Les Larbins de Henri de Menthon, mise en scène Jean-Paul Cisife, Théâtre du Lucernaire

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Naissance dans le 8e arrondissement de Paris
Naissance en octobre 1910
Décès en mai 1997
Décès dans le 16e arrondissement de Paris
Décès à 86 ans
Personnalité utilisant un pseudonyme
Actrice française de théâtre